Ellie Cornell (Glen Cove, Nova Iorque, 15 de dezembro de 1963) é uma atriz americana que ficou conhecida principalmente por seus papéis em filmes de terror. Após seu casamento com o produtor Mark Gottwald, ela é por vezes creditada como Ellie Gottwald.

Filmografia

Cinema 
Atriz
1988: Married to the Mob
1988: Halloween 4: The Return of Michael Myers
1989: Halloween 5: The Revenge of Michael Myers
1998: Free Enterprise
2000: The Specials
2003: House of the Dead
2005: All Souls Day: Dia de los Muertos
2006: The Thirst
2006: Room 6
2006: The Darkroom
2006: Dead Calling

Produtora
1998: Free Enterprise
1999: Where No Fan Has Gone Before: The Making of 'Free Enterprise' (video)
2000: The Specials
2008: Prank

Televisão 
1988: Thirtysomething  (Série TV)
1989: Just Tipsy, Honey
1990: Chips, The War Dog
2005: House of the Dead 2: Dead Aim
2006: Dead & Deader

Ligações externas 
 

Produtores de cinema dos Estados Unidos
Atores dos Estados Unidos